Bruce Norris peut désigner :
 Bruce Norris (1924-1986), propriétaire américain des Red Wings de Détroit 1952 à 1982 ;
 Bruce Norris (1960-), acteur américain.